

Жінки 
 Голєнєва Анастасія Романівна (* 1995) — українська легкоатлетка.
 Голєнєва Катерина Михайлівна (* 1936) — доярка, Герой Соціалістичної Праці.

Чоловіки 
 Голєнєв Степан Трохимович (1917—1944) — матрос ВМФ СРСР, Герой Радянського Союзу.